Dasyscyphus är ett släkte av svampar. Dasyscyphus ingår i familjen Hyaloscyphaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Capitotricha för samma taxon.

Källor

Disksvampar
Dasyscyphus